Пётр Никола́евич Седо́в () — российский лыжник, мастер спорта международного класса. Пятикратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Ванкувере. Тренируется под руководством своего отца, заслуженного тренера России Николая Седова.

Карьера 
В 2008 году Седов впервые выиграл золотую медаль юниорского чемпионата мира, став частью победной эстафеты. Двумя днями ранее он финишировал 2-м в дуатлоне. На следующем чемпионате мира Пётр выиграл дуатлон, эстафету и 10-километровую гонку с раздельным стартом. Ещё через год он защитил свой титул в дуатлоне, а в двух других дисциплинах поднялся на подиум. К этому моменту (конец января 2010 года) Седов имел малый опыт участия в Кубке мира, но руководство сборной решило взять его на Олимпиаду в Ванкувере. Там Пётр стал 8-м в эстафетной команде, и занимал места в 3-м десятке в двух других дисциплинах. В феврале 2011 года Седов стал частью победной эстафеты российской команды на этапе Кубка мира в Рыбинске. В личных гонках Кубка мира его лучшим результатом является 5-е место.

У Седова неоднократно обнаруживались серьёзные проблемы со здоровьем. В январе 2011 года тесты показали проблемы с сердцем, он также был вынужден пропустить как минимум половину сезона 2012/13 из-за нераскрываемой болезни.

Спортивные результаты

Статистика выступлений в Кубке мира

Награды и звания 
 Мастер спорта России международного класса

Примечания

Ссылки 
 Информайия на сайте ФИС
 Интервью с отцом и тренером Петра Седова — заслуженным тренером России Николаем Седовым на сайте журнала «Лыжный спорт»
 Биография на сайте www.vancouver-2010.ru
 Информация на сайте sportcom.ru
 Информация на сайте Совета федерации лыжных гонок и биатлона Нижегородской области

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1990 году
Родившиеся 14 августа
Мастера спорта России международного класса
Лыжники по алфавиту
Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года